Labeyrie est un nom français pouvant faire référence à :
 Labeyrie, une commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Labeyrie Fine Foods, un groupe de l'industrie agroalimentaire française spécialisé dans la transformation du canard gras et du saumon.

Personnalités 

 Henri Labeyrie, homme politique français, premier président de la cour des comptes, père d'Émile Labeyrie ;
 Émile Labeyrie (1877-1966), homme politique français, premier président de la cour des comptes, gouverneur de la Banque de France pendant le Front populaire, fils d'Henri Labeyrie ;
 Jacques Labeyrie (1920-2011), géophysicien et climatologue français, fils d'Emile Labeyrie et père d'Antoine Labeyrie ;
 Antoine Labeyrie (1943-), astronome français, professeur au Collège de France, petit-fils d'Émile Labeyrie et neveu de Vincent Labeyrie ;
 Vincent Labeyrie (1924-2008), biologiste français, spécialiste de la dynamique des populations, fils d'Émile Labeyrie.

 Louis Labeyrie (1992), joueur français de basket-ball ;
 Maurice Labeyrie (1889-), joueur de rugby à XV français ;
 Mehdi Labeyrie (1978-), joueur français de basket-ball ;
 Philippe Labeyrie (1938-2012), homme politique français ;
 Stéphane Labeyrie (1975-), musicien français ;

Homonymie de patronyme